Quality management
 Queen Mary, een schip van de Cunard Line
 de IATA-code voor Air Malawi

In Engelstalige literatuur gebruikelijke afkortingen:
 Quantum mechanics, kwantummechanica
 Quadratic mean, kwadratisch gemiddelde